Bahouan peut désigner :
 Bahouan, la localité du Burkina Faso
 Bahouan, la localité du Cameroun

Homonymie de localités